

   
 
Товарищеский матч

Матч группового турнира VI чемпионата мира

Матч группового турнира VI чемпионата мира

Матч группового турнира VI чемпионата мира

Дополнительный матч за второе место группового турнира VI чемпионата мира

Матч 1/4 финала VI чемпионата мира

Товарищеский матч

Матч 1/8 финала I Кубка Европы

Товарищеский матч

Неофициальные игры сборной 

Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1958

Футбол в СССР в 1958 году
1958